La fermentation est un processus au cours duquel certaines matières organiques sont transformées par des microorganismes. On distingue:

 La fermentation est un processus métabolique par lequel les électrons libérés des nutriments sont finalement transférés aux molécules obtenues à partir de la décomposition de ces mêmes nutriments.

La fermentation peut également désigner:

 Fermentation alcoolique, production d'éthanol pour une utilisation dans les aliments, les boissons alcoolisées, les carburants et l'industrie
 Fermentation dans la transformation des aliments, processus de conversion du sucre en dioxyde de carbone et en alcool avec de la levure
 La fermentation en vinification, le processus de fermentation utilisé en vinification
Fermentation de la bière
 La fermentation de l'acide lactique, le processus biologique par lequel les sucres tels que le glucose, le fructose et le saccharose sont convertis en énergie cellulaire et le sous-produit métabolique lactate.
 , décomposition et ré-assemblage de produits biochimiques pour l'industrie, souvent dans des conditions de croissance aérobie.
 , conversion fermentative d'un substrat organique en biohydrogène manifestée par un groupe diversifié de bactéries
 La fermentation, le terme utilisé dans l'industrie du thé dans la transformation du thé pour le traitement aérobie des feuilles de thé pour décomposer certains produits chimiques indésirables et en modifier d'autres pour développer la saveur du thé
 fermentation acétique
 Fermentation malolactique
 Fermentation entérique
 Fermentation acétone-butanol-éthanol
 Fermentation anaérobie ou digestion anaérobie

Voir aussi